Minho (rijeka), rijeka u Portugalu i Španjolskoj
 Minho (pokrajina), povijesna pokrajina u Portugalu (1936. – 1976.)
 Entre Douro e Minho, povijesna pokrajina u Portugalu (do 1936.)
 Rio Minho (Jamajka), rijeka u Jamajci

de:Mino
gl:Miño
nl:Miño